Theißing ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Theißing (Großmehring), Ortsteil der Gemeinde Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern 
 Theißing (Gemeinde Bad St. Leonhard), Katastralgemeinde von Bad St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten